Haroun est un prénom masculin, translitéré de l'arabe « Hārūn » (arabe : هارون), qui provient lui-même du nom hébraïque «  ».

Étymologie
Le prénom a pour origine le nom hébraïque Aaron ou 'Aharōn (hébreu : אֲרוֹן) qui apparaît dans la Torah porté par le frère de Moïse. Son étymologie est incertaine mais elle est souvent mise en relation avec le nom égyptien « aha rw » (égyptien : ‘Ȝn), signifiant « le nom [du Dieu] est grand ». Une étymologie alternative, mais spéculative, propose un dérivé du nom 'aron, « l'arche de l'alliance », auquel un « h » aurait été ajouté. 

Au masculin, le prénom connait les dérivés Aroun, Hâroun et Haroune ; au féminin, on trouve Arouna et Harounna.

Personnalités

Prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement en cliquant sur les liens suivants :
 Haroun ;
 Hâroun ;
 Aroun ;
 Haroune.

Patronyme 

 Abdalelah Haroun (1997-2021), athlète soudanais naturalisé qatarien ;
  ;
 Ali Haroun (1927-), homme politique et avocat algérien ;
 Dina Haroun (1973-2018), actrice de télévision syrienne ;
 Dirmi Haroun, général tchadien ;
 Djamel Haroun (1983-), joueur international de futsal français ;
 Faris Haroun, (1985-), footballeur international belge ;
 Mahamat Saleh Haroun (1961-), réalisateur tchadien ;
 Mohamed Haroun (1949-1996), militant algérien de la cause berbère.

Pseudonyme 
 Haroun (1984-), humoriste français

Topographie 
 Djebel Haroun (« mont d'Aaron »), montagne de Jordanie
 Bou Haroun, ville côtière algérienne
 Barrage de Beni Haroun, wilaya de Mila en Algérie
 Haroun (Fadhiweyn), quartier général des derviches

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin